Пита:

 Пита — круглый, плоский пресный хлеб.
  — французская медная монета, чеканившаяся в XIV веке графами Пуату.

Топоним 
 Пита — город в Гвинее.

Персоналии 
 Пита, Дино (род. 1988) — шведский профессиональный баскетболист.
 Пита, Мария (1565—1643) — испанская героиня обороны Ла-Коруньи от английской армады.
 Пита, Франц фон (1810—1875) — австрийский хирург.

Примечания